Denne liste over fredede fortidsminder i Svendborg Kommune viser alle fredede fortidsminder i Svendborg Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Svendborg Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Svendborg Kommune
Lokaliteter i Svendborg Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments